Ufotable, Inc. () — японська аніме-студія, заснована в жовтні 2000 р. колишніми співробітниками TMS Entertainment через свою дочірню компанію Telecom Animation Film, і розташована в Накано, префектура Токіо. Унікальною відмінною рисою в ендінгах багатьох робіт (Ninja Nonsense, Futakoi Alternative, Coyote Ragtime Show, Gakuen Utopia Manabi Straight!, Tales of Symphonia, Kara no Kyōkai) є пластилінова анімація.

Продукція

Аніме-серіали 
 Weiß Kreuz Glühen (2002—2003)
 Dokkoida?! (2003)
 Ninja Nonsense (2004)
 Futakoi Alternative (2005)
 Coyote Ragtime Show (2006)
 Gakuen Utopia Manabi Straight! (2007)
 Yawarakame (2009—2010)
 Fate/Zero (2011)
 Fate/Zero 2 (2012)
 Fate/stay night: Unlimited Blade Works (2014—2015)
 God Eater (2015—2016)
 Tales of Zestiria the X (2016—2017)
 Katsugeki/Touken Ranbu (2017)
 Today's Menu for Emiya Family (2018)
 Kimetsu no Yaiba (2019)

OVA 
 Aoi Umi no Tristia (2004)
 Tales of Symphonia The Animation: Sylvarant Episode (2007)
 Gakuen Utopia Manabi Straight! (2007)
 God Eater Prologue (2009)
 Toriko (2009)
 Yuri Seijin Naoko-san (2010—2012)
 Tales of Symphonia: The Animation Tethe'alla Episode (2010—2011)
 Kara no Kyoukai Epilogue (2011)
 Tales of Symphonia: The Animation The United World (2011—2012)
 Minori Scramble! (2012)
 Gyo (2012)
 Fate/stay night: Unlimited Blade Works — sunny day (2015)
 Today's Menu for Emiya Family (2018)

Аніме-фільми 
 Kara no Kyōkai film series (2009—2013)
 Gekijouban Kara no Kyoukai: Dai Ichi Shou Fukan Fuukei (2007)
 Gekijouban Kara no Kyoukai: Dai ni Shou Satsujin Kousatsu (Zen) (2007)
 Gekijouban Kara no Kyoukai: Dai San Shou Tsuukaku Zanryuu (2008)
 Gekijouban Kara no Kyoukai: Dai Yon Shou Garan no Dou (2008)
 Gekijouban Kara no Kyoukai: Dai Go Shou Mujun Rasen (2008)
 Gekijouban Kara no Kyoukai: Dai Go Shou Boukyaku Rokuon (2008)
 Gekijouban Kara no Kyoukai: Dai Go Shou Satsujin Kousatsu (Go) (2009)
 Sakura no Ondo (2011)
 Majocco Shimai no Yoyo to Nene (2013)
 Fate/stay night: Heaven's Feel (2017-дотепер)

Відеоігри 
 Gods Eater Burst (2010)
 Black Rock Shooter: The Game (2011)
 Tales of Xillia (2011)
 Tales of Xillia 2 (2012)
 Fate/stay night [Réalta Nua] (2012)
 Summon Night 5 (2013)
 God Eater 2 (2013)
 Natural Doctrine (2014)
 Fate/hollow ataraxia (2015)
 Tales of Zestiria (2015)
 Tales of Berseria (2016)
 Code Vein (2018)

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Ufotable на сайті World Art 

Аніме-студії
Підприємства Токіо
Ufotable
Засновані в Японії 2000